Lacul Ciric se poate referi la trei lacuri de baraj artificial de pe Râul Ciric:

 Lacul Ciric I
 Lacul Ciric II
 Lacul Ciric III